Flèche (frz. ‚Pfeil‘) steht für:

 Flèche (Fechten), Sturzangriff beim Sportfechten
 Flèche (Ärmelkanal), Fluss in der Bretagne, Frankreich 
 Flèche du Sud, Radrennen in Luxemburg
 Flèche d’Or, Zugverbindung zwischen Paris und London, siehe Golden Arrow
 französische Bezeichnung für eine militärische Feldbefestigung, in deutsch als Flesche bezeichnet

Siehe auch:
 La Flèche (Begriffsklärung)